Дуда́єв () — чеченське прізвище. Відомі носії:

Чоловіки 
 Сурков Владислав Юрьевич (справжнє ім'я Асламбек Дудаєв) — російський політик.
 Алан Дудаєв — осетинський борець.
 Джохар Дудаєв — чеченський військовий, державний та політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія.
 Леча Дудаєв — чеченський військовий та політик, міський голова Джохара, племінник Джохара Дудаєва.
 Муса Дудаєв — чеченський актор.
 Руднік Дудаєв — чеченський політик.
 Чермен Дудаєв — осетинський поет.

Жінки 
 Дудаєва Алла Федорівна (дівоче прізвище Кулікова) — російська художниця, поетеса, дружина Джохара Дудаєва.

Чеченські прізвища